De Texaco Cup 1971/72 was de tweede editie van deze Brits-Ierse voetbalcompetitie. Het toernooi werd gewonnen door Derby County uit Engeland, dat in de finale het Schotse Airdrieonians versloeg. Titelhouder Wolverhampton Wanderers deed niet mee, aangezien zij zich hadden geplaatst voor de UEFA Cup, waar ze de finale zouden bereiken.

Deelnemers

Aan de tweede editie van de Texaco Cup deden zestien clubs mee die zich niet hadden gekwalificeerd voor Europees voetbal. Net als vorige editie leverden Engeland en Schotland elk zes deelnemers, Noord-Ierland en Ierland hadden twee deelnemende clubs. Deelname werd bepaald op basis van de competitiestanden van het voorgaande seizoen.

Tien ploegen debuteerden in het toernooi en zes ploegen deed voor het tweede seizoen op rij mee: Airdrieonians FC, Morton FC, Heart of Midlothian FC, Motherwell FC, Shamrock Rovers FC en Stoke City FC. Van de tien ploegen die niet terugkeerden na vorige editie hadden er vier zich geplaatst voor Europees voetbal dit seizoen. De overige zes waren te laag geëindigd in de nationale competitie om mee te mogen doen.

Toernooi-opzet
De zestien deelnemende clubs speelden een knock-outtoernooi. Elke ronde (ook de finale) bestond uit een thuis- en een uitduel. Het team dat de meeste doelpunten maakte plaatste zich voor de volgende ronde. Bij een gelijke stand werd er verlengd en, indien nodig, strafschoppen genomen. De zes Engelse en Schotse ploegen speelden in de eerste ronde tegen elkaar, net als de twee Noord-Ierse en Ierse ploegen. De twee (Noord)-Ierse winnaars troffen vervolgens elkaar in de kwartfinales, net als de zes winnende clubs uit Engeland en Schotland.

Eerste ronde
De eerste ronde werd gespeeld op 14 en 15 september (heen) en op 27–30 september (terug).

|}

Kwartfinales
De kwartfinales werden gespeeld op 19 en 20 oktober (heen) en op 3 november (terug).

|}

Halve finales
De halve finales werden gespeeld op 24 november (heen) en 8 december (terug).

|}

Finale

 Derby County FC wint met 2–1 over twee wedstrijden.

Trivia
 Derby County behaalde een bijzondere 'dubbel' door naast winst in dit toernooi ook landskampioen van Engeland te worden. Hierdoor konden ze volgend seizoen hun titel niet verdedigen, omdat ze als kampioen meededen aan de Europacup I.
 Twee van de vier halvefinalisten van vorig seizoen deden ditmaal wederom mee. Zowel Motherwell als toenmalig finalist Heart of Midlothian kwamen dit jaar echter niet voorbij de eerste ronde.
 Dit was het laatste seizoen dat er ploegen uit Ierland en Noord-Ierland deelnamen aan de Texaco Cup. Het halvefinaleduel op 24 november tussen Ballymena United en Airdrieonians was daarmee de laatste Texaco Cup-wedstrijd op het Ierse eiland. De terugwedstrijd twee weken later was de laatste wedstrijd waarin een (Noord)-Ierse ploeg meespeelde.
 Alle ploegen die werden uitgeschakeld wisten in die ronde wel te scoren. Het was de enige keer in de geschiedenis van het toernooi dat dit gebeurde.

Texaco Cup